Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juni 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 juni 2017.

Vrouwen 06